Characodon är ett släkte av fiskar. Characodon ingår i familjen Goodeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Characodon